Die Fußball-Oberliga Westfalen 1993/94 war die 16. Spielzeit der Oberliga Westfalen. Die Meisterschaft sicherte sich zum ersten Mal der TuS Paderborn-Neuhaus mit neun Punkten Vorsprung auf Preußen Münster. Die beiden Stammvereine der Paderborner, der 1. FC Paderborn und der TuS Schloß-Neuhaus waren bereits 1981 bzw. 1982 Meister gewesen. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga belegten die Paderborner den dritten Platz in der Gruppe 3 und verpassten dadurch den Aufstieg. Vizemeister Münster qualifizierte sich für die Amateurmeisterschaft und gewannen die Nordgruppe. Im Endspiel gewannen die Preußen gegen Kickers Offenbach mit 1:0 und wurden Deutscher Amateurmeister.

Zur Saison 1994/95 wurde die Regionalliga wieder eingeführt. Aus Westfalen qualifizierten sich der TuS Paderborn-Neuhaus, Preußen Münster, Arminia Bielefeld, die SpVgg Erkenschwick, der SC Verl und die Amateure von SG Wattenscheid 09. Die Abstiegsränge belegten die TSG Dülmen und die SpVg Marl. Aus der Verbandsliga stiegen Rot-Weiss Lüdenscheid, der Hasper SV, die Sportfreunde Siegen, der SuS Stadtlohn, Rot-Weiß Lennestadt, die Hammer SpVg, der VfB Hüls und Blau-Weiß Wewer auf.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1993/94 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1992/93:
 Preußen Münster 
 SC Verl 
 Arminia Bielefeld 
 Borussia Dortmund Am. 
 TuS Paderborn-Neuhaus 
 SpVg Marl 
 SpVgg Erkenschwick 
 VfL Gevelsberg 
 SpVg Brakel 
 SG Wattenscheid 09 Am.
 SpVg Beckum 
 FC Schalke 04 Am. 
 FC Gütersloh 
 VfR Sölde
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1992/93:
 TSG Dülmen (Staffel 1)
 SV Holzwickede (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Relegation zur Oberliga 
An der Relegation nahmen der 15. der Oberliga Westfalen und die Vierten der beiden Verbandsligastaffeln teil. Die ersten beiden Mannschaften waren für die Oberligasaison 1994/95 qualifiziert. Gespielt wurde am 9., 12. und 15. Juni 1994 jeweils im Hamm.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 238.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1993/94 bei Westfalenkick.de

1993
Fußballsaison 1993/94